Шараги — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шараги — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Шараги — деревня в Николаёвском сельсовете Миорского района Витебской области.
 Шараги — деревня в Язненском сельсовете Миорского района Витебской области.